Der Name Schlacht bei Chemnitz bezieht sich auf folgende Ereignisse:

 Schlacht bei Chemnitz, 14. April 1639 im Dreißigjährigen Krieg
 Schlacht bei Chemnitz, 1813 im Befreiungskrieg